Tim Nelemans (Eindhoven, 31 mei 1982) is een Nederlandse voetballer die bij voorkeur als spits speelt. 

In de jeugd speelde hij voor SV LEW en Eindhoven. Nelemans debuteerde op 7 september 2001 in het shirt van Eindhoven in het betaald voetbal in met 0-4 verloren thuiswedstrijd tegen Stormvogels Telstar. Na drie seizoenen vooral als wisselspeler te hebben gefungeerd, vertrok hij in 2004 naar amateurclub Geldrop/AEK. Daar scoorde hij in twee seizoenen bijna veertig goals. Daarop keerde hij in het seizoen 2006/07 terug bij FC Eindhoven. Hij maakte in januari 2011 de overstap van KFC Dessel Sport naar FC Oss. Met deze club behaalde Nelemans het kampioenschap in de Topklasse en speelt hij nu in de Eerste divisie. In 2013 ging Nelemans voor tweedeklasser Gestel spelen. In 2016 ging hij naar SV Valkenswaard. Hij vertrok daar in maart 2017 en sloot medio 2017 aan bij Woenselse Boys.

Carrière

Zie ook
 Lijst van Nederlandse voetballers

Nelemans, Tim